Johann Siegfried Hufnagel (1724-1795), pasteur et entomologiste allemand ;
 John Hufnagel, (né en 1951), joueur américain de football canadien ;
 Josef Hufnagel (1900-1982), homme politique allemand ;
 Freddy Hufnagel (né en 1960), joueur et entraîneur de basket-ball français ;
 Johan Hufnagel, journaliste français.
Charles Hufnagel, conseiller en communication français.
 Lucas Hufnagel (1994-), footballeur géorgien.

Homonymie de patronyme